DHT pode significar:
Di-hidrotestosterona, um hormônio produzido a partir da testosterona
Distributed hash table, uma classe de sistemas distribuídos descentralizados
Transformada discreta de Hartley, uma transformada integral com aplicações em análise de sinais
DHT, duo musical belga

Desambiguações de siglas